Le Championnat du monde d'échecs 2000 peut désigner
 le Championnat du monde d'échecs 2000 « classique » qui opposa Garry Kasparov et Vladimir Kramnik à Londres, ou
 le Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 2000 qui fut disputé à New Delhi et dont la finale opposa à Teheran Viswanathan Anand et Alekseï Chirov.

2000